Dar es Salam, plus grande ville de Tanzanie ;
 Dar-Es-Salam, commune au Burkina Faso ;
 Dar-Es-Salam, quartier de la commune de Ratoma, dans la ville de Conakry, en Guinée.